Самвел Петросян:
 Петросян, Самвел Александрович (род. 1954) — армянский футболист и тренер.
 Петросян, Самвел Георгиевич (род. 1954) — депутат парламента Грузии.
 Петросян, Самвел Самвелович (род. 1955) — советский футболист.
 Петросян, Самвел Джанибекович (в монашестве Езник; род. 1955) — архиепископ Армянской апостольской церкви. Примечания